CAA peut désigner :

Aviation 
  ;
 , une ancienne compagnie aérienne africaine ;
 Civil Aviation Authority, le nom de l'autorité de l'aviation civile (équivalent de la DGAC française) dans plusieurs pays, dont la Grande-Bretagne ;
 Compagnie africaine d'aviation, compagnie aérienne de la République démocratique du Congo ;

Technologie 
 Commutateur à autonomie d'acheminement ;
 Component Application Architecture, un composant (API) du logiciel CATIA ;
 Communication améliorée et alternative (ou communication alternative), des moyens palliatifs de communication (gestes, symboles, synthèses vocales, logiciels…) pour personnes en difficulté de communication dû à un handicap ;
 DNS Certification Authority Authorization, un type d'enregistrement de ressource DNS ;

Divers 
 Citizenship (Amendment) Act, l'amendement sur la citoyenneté de 2019, en Inde ;
 Creative Artists Agency, agence artistique américaine ;
 Cour administrative d'appel, en France ;
 Canadian Automobile Association (en français, Association canadienne des automobilistes), une fédération de clubs automobiles du Canada ;
 Canadian Associated Aircraft, un consortium créé en 1938 pour la construction aéronautique de guerre ;
 Club arc alpin, un regroupement de clubs alpins Fédération française des clubs alpins et de montagne, Club alpin italien, Club alpin suisse, etc. ;
 Communauté d'agglomération d'Agen, une structure intercommunale regroupant la ville d'Agen et les communes qui l'entourent ;
 Centre d'audit des armées, en France ;
 glutamine, selon le code génétique ;
 Comité d’action antibolchévique ;
 Confédération africaine d'athlétisme ;
 critères d'admissibilité des articles, sur wikipédia ;
 Cessation d'activité liée à l'amiante (MP30) ;
Commissariat Aux Assurances est l'organe officiel luxembourgeois de surveillance du secteur des assurances.